Брент () может означать:

Персоналии 
 Брент, Джордж — американский актёр кино. 
 Брент, Лора (род. 1988) — австралийская актриса кино. Известна ролью Лилиандил в фильме «Хроники Нарнии: Покоритель Зари».
 Брент, Ричард (род. 1946) — австралийский математик и компьютерный специалист.
 Брент, Тим (род. 1984) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Брент Корриган — псевдоним Шона Пола Локхарта (англ. Sean Paul Lockhart; род. 31 октября 1986), американского порноактёра.

Топоним 
 Брент — статистически обособленная местность, расположенная в округе Эскамбиа (штат Флорида, США)
 Брент — аэропорт около города Брент (округ Бибб, Алабама, США).
 Брент — боро Лондона.
 Брент — река, протекающее через лондонское боро Брент.
 Брент — нефтяное месторождение Северноморского нефтегазоносного бассейна.

Другое 
 Brent (Brent Crude) — эталонная (маркерная) марка (сорт) нефти, добываемой в Северном море.

См. также 
 Брант